Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jakob Hlasek e Marc Rosset che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Mark Kratzmann 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (primo turno)
 Kelly Jones /  Rick Leach (primo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (secondo turno)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (semifinali)
 Wayne Ferreira /  Mark Kratzmann (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1992